Præsteskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Præsteskov (Buerup Sogn) – en bebyggelse i Buerup Sogn
 Præsteskov (Freerslev Sogn) – en bebyggelse i Freerslev Sogn
 Præsteskov (Holtug Sogn) – en bebyggelse i Holtug Sogn
 Præsteskov (Nørre Broby Sogn) – et areal og en bebyggelse i Nørre Broby Sogn
 Præsteskov (Skellebjerg Sogn) – en bebyggelse i Skellebjerg Sogn
 Præsteskov (Slagslunde Sogn) – en bebyggelse i Slagslunde Sogn
 Præsteskov (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn